Гуанахуа́то:
 Гуанахуато — штат в Мексике.
 Гуанахуато — город в Мексике.
 Гуанахуато — гражданский аэропорт, расположенный в Силао